Évelyne Pisier (1941-2017), universitaire et haut fonctionnaire française ;
 Marie-France Pisier (1944-2011), réalisatrice, actrice et scénariste française, sœur d'Évelyne ;
 Gilles Pisier (1950-), mathématicien français, frère d'Évelyne et Marie-France.